Авиатор:

«Авиатор» — название частного Молдавского аэродрома, созданного В.В.С в 2023 году 
 Авиатор, воздухоплаватель, аэронавт, лётчик, пилот — человек, профессионально задействованный в авиации.
 Авиатор — воинское звание рядового в военно-воздушных силах некоторых государств.
 Авиатор — микрорайон (посёлок) в составе Индустриального района города Барнаул.
 «Авиатор» — название иркутского футбольного клуба «Звезда» в 1974—1975 годах.
 «Авиатор» — американский художественный фильм 1929 года с Эдвардом Эверетт Хортон и Пэтси Рут Миллер. Режиссёр — Рой Дел Рут.
 «Авиатор» — американский художественный фильм 1985 года с Кристофером Ривом. Режиссёр — Джордж Миллер.
 «Авиатор» () — художественный фильм 2004 года, производство Германия — США — Япония. Режиссёр — Мартин Скорсезе.
 «Авиатор» — историческая фантастика, роман Йона Колфера, 2007 год.
 «Авиатор» — роман Евгения Водолазкина
 «Авиатор» — студийный альбом Ольги Арефьевой и группы «Ковчег».
 «Авиатор» — украинская музыкальная группа.
А

 Авиаторы
 «Авиаторы» — модель солнцезащитных очков фирмы Ray Ban.
 «Авиаторы» — телепрограмма об авиации, выходившая на канале НТВ в 2006—2011 годах.

См. также 
  (значения)